De Leemkuil (Wageningen), een rijksmonument en asielzoekerscentrum in Wageningen
De Leemkuil (speeltuin), een speeltuin in het Mariënbosch te Nijmegen uit 1946
't Leemkuil (Hengelo gemeente Bronckhorst)